Berlitz ist der Name von:

 Berlitz Sprachschulen
 Maximilian Delphinius Berlitz, Gründer der Berlitz Sprachschulen
 Charles Frambach Berlitz, US-amerikanischer Schriftsteller und Enkel von Maximilian Delphinius Berlitz